Mekonnen is een Ethiopische achternaam:
Abebe Mekonnen, Ethiopisch afstandsloper
Deresse Mekonnen, Ethiopisch afstandsloper
Hailu Mekonnen, Ethiopisch atleet
Tsegaye Mekonnen, Ethiopisch afstandsloper